FET er en forkortelse for:
 Felteffekttransistor

Se også 
 Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) – forkortes ofte (fejlagtigt) FET, idet Politiets Efterretningstjeneste forkortes PET.
 Fet – norsk kommune.